Die Mamut English Open 2004 fanden vom 9. bis 15. August 2004 in Sheffield im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 45.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war John White, der im Viertelfinale ausschied. Im Endspiel traf der an Position zwei gesetzte Lee Beachill auf Simon Parke, der als Qualifikant das Hauptfeld erreicht hatte. Beachill gewann die Partie mit 9:15, 15:8, 15:4 und 15:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine  Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2004